Eniwetok Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Eniwetak (ö i Marshallöarna, Kwajalein, lat 9,02, long 167,72), 
 Enewetak, atoll, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar